Dit is de wereldranglijst van juli 2004 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 7 juli 2004.

Mannen 07